Artur Cieciórski (ur. 14 sierpnia 1977 w Toruniu) – tancerz, zwycięzca drugiej edycji programu You Can Dance - Po prostu tańcz w TVN. Właściciel klubu akrobatycznego „Cieciórski Akro Kids” w Toruniu.

Życiorys 
Zaczął tańczyć w wieku 15 lat. Przez osiem lat trenował akrobatykę sportową w Sekcji Akrobatyki Sportowej Olimpijczyk w Toruniu. Był też w Bostonie, gdzie pracował przez ponad pięć lat i uczył się New Style – Hip Hop. Jest ośmiokrotnym mistrzem świata w Disco Freestyle. 24 razy zdobył Mistrzostwo Polski jako solista. Wystąpił w teledysku Pinnaweli do piosenki „You Can Dance” oraz w klipie do utworu „How About That” amerykańskiej piosenkarki Tamary Gee.

Osiągnięcia 
 Zdobywca Pucharu Świata Disco Freestyle 1998 (Francja-Annecy)
 Mistrz Europy w Disco Freestyle (2000 Koszalin)
 Mistrz Świata Disco i Disco Freestyle w latach 1998-2001
 3-krotny Mistrz Świata Disco Show Duety 2000/2001

Przypisy 

Polscy tancerze
Ludzie urodzeni w Toruniu
Uczestnicy programów typu talent show
Urodzeni w 1978